Stolpersteine in Rheinland-Pfalz listet jene Orte mit Stolpersteinen in Rheinland-Pfalz, deren Stolpersteinlisten bereits fertiggestellt wurden:

Weblinks 

 Gunter Demnigs Webseite zum Stolperstein-Projekt
 OpenStreetMap-Karte mit Stolpersteinen

 
Denkmalwesen (Rheinland-Pfalz)